Braco alemán o Pointer alemán hacer referencia a varios artículos:

Razas caninas de origen alemán
 Braco alemán de pelo corto, también conocido como kurzhaar.
 Braco alemán de pelo duro, también llamado drahthaar.